Abd-el-Kader Aoun, un scénariste, metteur en scène et producteur français d'origine algérienne ;
 Alain Aoun (1972-), un député libanais ;
 Claudine Aoun, une femme politique libanaise ;
 Elie Aoun (1939-), un homme politique libanais ;
 Mario Aoun, un médecin libanais et une figure politique du Courant patriotique libre du général Michel Aoun ;
 Michel Aoun (1935-), le président de la République libanaise ;
 Michel Aoun (1959-), un évêque du diocèse maronite de Jbeil ;
 Salim Aoun (né en 1961), une personnalité politique libanaise ;
 Sami Aoun, un politologue et professeur canadien d'origine libanaise ;
 Youssef Aoun (né en 1965), un artiste libanais.

 Sidi Ali Ben Aoun, une ville du centre de la Tunisie.